Gumiwang (Kejobong)
 Gumiwang (Purwanegara)
 Gumiwang (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing